KG, Kg eller kg kan avse: 

 kg –  grundenheten för massa i Internationella måttenhetssystemet, se kilogram
 kG – en enhet inom cgs-systemet för det magnetiska B-fältets styrka, se Gauss (enhet)
 Kg – ett automatvapen som är ett mellanting mellan ett gevär och en kulspruta, se Kulsprutegevär
 KG – en tysk militär term för en tillfälligt sammansatt militär enhet , se Kampfgruppe
 KG – ISO 3166-1 alpha-2 koden för Kirgizistan
 kg – ISO 639-2 alpha-2 koden för språket Kikongo
 KG – ett förnamn och personer med förkortningen K.G., se Kåge (olika betydelser)
 K.-G. – smeknamn för journalisten Karl-Gösta Bergström